Йондо:

 Йондо — город и муниципалитет на севере Колумбии.
 Йондо — остров в Пусане, Корея.
 Йондо — муниципальный район в Пусане, Корея.